Vougy kan syfta på:
 Vougy, Haute-Savoie
 Vougy, Loire